Кубок Испании по футболу 1971/1972 — 67-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Атлетико Мадрид. Этот кубок стал четвертым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 24 октября 1971 по 8 июля 1972 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1971/1972 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1971/1972 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1971 году
Спорт в Испании в 1972 году